Křečovice (Duits: Křečowitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen, en maakt deel uit van het district Benešov.
Křečovice telt 713 inwoners (2006). In het dorp staat het Josef Suk Museum.

Geboren 

 Josef Suk (4 januari 1874 – 29 mei 1935),  componist, muziekpedagoog en violist en de schoonzoon van Antonín Dvořák

Gemeente in Benešov